Janville è il nome di alcuni comuni francesi:

Janville – Calvados
Janville – Eure-et-Loir
Janville – Oise
Janville-sur-Juine – Essonne